Юрий Алексеевич Суров (13 мая 1963, Воронеж, СССР) — советский футболист, защитник. Чемпион СССР (1987).

Карьера 
Воспитанник воронежского футбола. Начал карьеру игрока в 1980 году в воронежском «Факеле», выступавшем в первой лиге. В следующем году перешёл в клуб второй лиги «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). В 1982 году играл в другой команде второй лиги, рязанском «Спартаке». В 1983 году перешёл в смоленскую «Искру», за которую выступал два года. Став одним из ведущих игроков смоленской команды, обратил на себя внимание московских армейцев, которые пригласили Сурова в 1985 году. Проведя всего три матча и не сумев закрепиться в основном составе москвичей уже в том же году он возвращается в Смоленск. В 1987 году переходит в московский «Спартак».

Первый матч за основной состав красно-белых провёл 16 августа 1987 года. В том же году завоевал золотые медали чемпионата СССР и победил в розыгрыше Кубка Федерации футбола СССР, заслужив звание Мастера спорта СССР. Всего сыграл за «Спартак» 54 матча, в том числе 31 в чемпионате СССР, 5 в розыгрыше Кубка СССР, 5 в розыгрыше еврокубков и 13 в розыгрыше Кубка Федерации футбола СССР. Четыре раза был заменён, дважды выходил на замену. За дубль московского «Спартака» сыграл 24 матча.

После неудачного для красно-белых сезона 1988 года покинул клуб, перейдя в другую команду высшей лиги московский «Локомотив», где провёл два сезона. В 1989 году вместе с железнодорожниками вылетел в первую лигу. В 1991 году играл за команду первой лиги «Асмарал» из Москвы. В том же году уехал в Чехию, где год выступал за местный клуб «Спартак» из Градец-Кралове, в составе которого занял 12-е место в Чемпионате Чехословакии по футболу. Следующие три года провёл без клуба. В 1995 году стал игроком команды СК «Спарта» (позднее «Могул») из города Колин, за которую играл в региональном чемпионате два года. В 1997 году перешёл в клуб «Пардубице» из одноимённого города. По окончании сезона 1998 года завершил карьеру футболиста.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам не всегда полные. Неполные данные обозначаются знаком ↑.

Достижения 
 Чемпион СССР 1987 года.
 Победитель Кубка Федерации футбола СССР 1987 года.
 Мастер спорта СССР (1987).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Спартак» (Москва)
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте КЛИФС
 Профиль на сайте Fanat1k.ru
 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Градец-Кралове»